В 2008 году было открыто 64 экзопланеты.

Этот год примечателен также тем, что впервые был получен снимок экзопланеты (Фомальгаут b) орбитальным телескопом «Хаббл». Вскоре после этого астрономам удалось сделать снимки в инфракрасном диапазоне ещё трёх экзопланет, обращающихся в системе HR 8799 с помощью наземных телескопов обсерваторий Кека и Джемини.

1 апреля 2008 года командой учёных, работающих в рамках проекта SuperWASP, было анонсировано открытие сразу десяти экзопланет
. У пяти из них отсутствуют данные местоположения родительских звёзд.

В июне 2008 года астрономы из Европейской южной обсерватории обнаружили сразу три экзопланеты с массой, близкой к массе Земли.

Также в июне группе исследователей удалось открыть методом микролинзирования самую маломассивную планету MOA-2007-BLG-192L b из всех известных на тот момент (за исключением планет пульсара PSR 1257+12).

Открытые экзопланеты и кандидаты в экзопланеты 
В таблице указаны приблизительные расстояния от экзопланет до их родных звёзд в астрономических единицах (а. е.), т. е. в расстояниях от Земли до Солнца (1 а. е. = 1,496 км). Объекты CT Хамелеона, COROT-Exo-3 b и HD 43848 классифицируются как коричневые карлики.

Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Планеты из одной и той же системы отсортированы по увеличению периода обращения. Жёлтым выделены кратные планетные системы.

Подтверждённые экзопланеты

Кандидаты в экзопланеты

Примечания

Ссылки 
 JPL Planetquest New Worlds Atlas
 Каталог ближайших экзопланет
 Энциклопедия экстрасолнечных планет, обсерватория в Париже
 Список открытых и подтверждённых экзопланет, обсерватория в Женеве
 Альманах планет
 XML-каталог известных экзопланет
 Список известных экзопланет
 exosolar.net 3D-флэш карта звёздного неба
 Extrasolar Visions
 Экзопланетные системы

См. также 

 Список экзопланет, открытых в 2007 году
 Список экзопланет, открытых в 2009 году
 Список экзопланет, открытых в 2010 году
 Список экзопланет, открытых в 2011 году
 Список экзопланет, открытых в 2012 году

2008